Onderdistrict in Indonesië
 Gatak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Gatak (Delanggu), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Gatak (Ngawen), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java